Јежов може бити:

 Јежов (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република
 Јежов (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република